|-
| 142101 - ||  || 18 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142102 - ||  || 18 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142103 - ||  || 18 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142104 - ||  || 30 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142105 - ||  || 19 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142106 Nengshun ||  || 30 august 2002 || Nanchuan || Q.-z. Ye
|-
| 142107 - ||  || 17 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142108 - ||  || 17 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142109 - ||  || 18 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142110 - || 2002 RO || 2 septembrie 2002 ||  || , 
|-
| 142111 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142112 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142113 - ||  || 1 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142114 - ||  || 2 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142115 - ||  || 3 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142116 - ||  || 3 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142117 - ||  || 1 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142118 - ||  || 1 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142119 - ||  || 2 septembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 142120 - ||  || 3 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142121 - ||  || 3 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142122 - ||  || 3 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142123 - ||  || 4 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142124 - ||  || 4 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142125 - ||  || 4 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142126 - ||  || 4 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142127 - ||  || 4 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142128 - ||  || 4 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142129 - ||  || 4 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142130 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142131 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142132 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142133 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142134 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142135 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142136 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142137 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142138 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142139 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142140 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142141 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142142 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142143 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142144 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142145 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142146 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142147 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142148 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142149 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142150 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142151 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142152 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142153 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142154 - ||  || 5 septembrie 2002 ||  || , 
|-
| 142155 - ||  || 6 septembrie 2002 ||  || 
|-
| 142156 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142157 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142158 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142159 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142160 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142161 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142162 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142163 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142164 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142165 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142166 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142167 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142168 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142169 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142170 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142171 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142172 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142173 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142174 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142175 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142176 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142177 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142178 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142179 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142180 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142181 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142182 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142183 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142184 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142185 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142186 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142187 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142188 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142189 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142190 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142191 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142192 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142193 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142194 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142195 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142196 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142197 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142198 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142199 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142200 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-